Voglio essere amata (She Married Her Boss) – film del 1935 diretto da Gregory La Cava
Voglio essere amata (Hab mich lieb) – film del 1942 diretto da Harald Braun